Granite Falls kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Granite Falls (Minnesota)
Granite Falls (North Carolina)
Granite Falls (Washington)